Cisterna bezeichnet:

 Cisterna, auch Castello di Cisterna genannt, Ortsteil von Gualdo Cattaneo in Umbrien
 Cisterna d’Asti, ein Ort in der Provinz Asti im Piemont
 Cisterna di Latina, eine Gemeinde in der Provinz Latina
 La Cisterna, ein Ort in Chile
 Piazza della Cisterna, Hauptplatz in San Gimignano
 eine Zisterne (lat. Bezeichnung)
 In der Medizin sind es flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, z. B. Cisternae subarachnoideae, das sind mehrere mit Liquor cerebrospinalis gefüllte Erweiterungen des Subarachnoidalraumes.